Didiscus cyanopetalus är en flockblommig växtart som beskrevs av Ferdinand von Mueller. Didiscus cyanopetalus ingår i släktet Didiscus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
cyanopetalus